Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2019 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 14 по 20 апреля в Гренобле (Франция) и в Секешфехерваре (Венгрия).

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получит право играть в Топ-дивизионе чемпионата мира 2020, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу B первого дивизиона 2020 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А первого дивизиона чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Итоги 
Группа A
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2020
   вылетела в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2020 года

Группа B
   вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2020 года
   вылетела в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2020 года

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате принимут участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Великобритании пришла из второго дивизиона, сборная Франции пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Михаль Баца (Baca Michal)
  Андреа Бенвенью (Benvegnu Andrea)
  Алекс Дипьетро  (Dipietro Alex)
  Иван Фатеев (Fateev Ivan)

Линейные судьи
  Жорис Барсело (Barcelo Joris)
  Максим Берсенев (Bersenev Maksim)
  Николас Бриганти (Briganti Nicholas)
  Даниэль Дуарте (Duarte Daniel)
  Жюльен Фурнье (Fournier Julien)
  Иржи Свобода (Svoboda Jiří)
  Крис ван Гринсвен (van Grinsven Chris)

Турнирная таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}}
|reference = http://stats.iihf.com/Hydra/716/IHM716901_74_3_0.pdf
|penalties1 = 4
|penalties2 = 10
|shots1 = 30
|shots2 = 16
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}}
|reference = http://stats.iihf.com/Hydra/716/IHM716902_74_5_0.pdf
|penalties1 = 8
|penalties2 = 6
|shots1 = 21
|shots2 = 24
}}

|official2 = 
|linesman = {{}}
|linesman2 = {{}}
|reference = http://stats.iihf.com/Hydra/716/IHM716903_74_3_0.pdf
|penalties1 = 33
|penalties2 = 0
|shots1 = 19
|shots2 = 39
}}

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; +/− = Плюс-минус; Штр = Штрафное время

По данным IIHF

Лучшие вратари 
В список включены пять лучших вратарей, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени своей сборной.

<small>Примечание: М — Место в рейтинге; В = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным IIHF

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Фредерик Ниссен
 Защитник:  Мади Диханбек
 Нападающий:  Тим Штутцле

 По данным IIHF 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Фредерик Ниссен
  Квентин Томасино
  Ян Нийенхюйс
  Роман Калмыков
  Эмиль Лиллеберг
  Назарий Сушак

 По данным IIHF

Группа B

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей.

Главные судьи
  Мартин Кристенсен (CHRISTENSEN Martin)
  Адриан Эрнек (ERNECQ Adrien)
  Филлип Гранже  (PHILLIPS Grainge)
  Трпимир Пирагич (PIRAGIC Trpimir)

Линейные судьи
  Томислав Грозай (GROZAJ Tomislav)
  Лукас Кацей (KACEJ Lukas)
  Йохан Лофгрен (LOFGREN Johan)
  Аттила Надь (NAGY Attila)
  Антон Перетятко (PERETYATKO Anton)
  Лауринас Степанкевичус (STEPANKEVICIUS Laurynas)
  Давид Ваци (VACZI David)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Ю
Первый
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей